Васи́лий Александро́вский:
 Александровский, Василий Дмитриевич (1897—1934) — советский поэт.
 Александровский, Василий Павлович (1818—1878) — русский государственный деятель.
 Александровский, Василий Степанович (1898—1972) — Герой Советского Союза.